Ойконим

 Молла-Эли — прежнее название села Камышинка в Симферопольском районе Крыма
 Молла-Эли — прежнее название села Пены в Нижнегорском районе Крыма
 Молла-Эли (Красногвардейский район) — прежнее название села Дубровское в Красногвардейском районе Крыма